Oberthambach ist der Name folgender Orte:

 Oberthambach (Haarbach), Ortsteil von Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Oberthambach (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterthambach